Emilio Ortuño puede referirse a:

 Emilio Ortuño Berte (1862-1936), ingeniero y político español - ministro de Fomento;
 Emilio Ortuño Duplaix "Jumillano" (1932-), torero y empresario taurino español.